Spojení písmene E a číslic 1 4 může mít různé významy:

 evropská silnice E14
 Edisonův závit o průměru 14 mm

Zkratky
Značky